Прімейра ліга 1999—2000 — 66-ий сезон португальської Прімейра-Ліги. Чемпіонський титул здобув Спортінг (Лісабон).

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Прімейра Ліга на soccerway 

1999—2000
Португалія
Португалія
1999 у португальському спорті
2000 у португальському спорті